HMS Sturdy (engl.: standhaft oder stabil) war der Name zweier britischer Kriegsschiffe:

HMS Sturdy (H28) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1919 vom Stapel und sank 1940. 
HMS Sturdy (P248) war ein U-Boot der Subtle-Klasse. Das Boot lief am 30. September 1943 vom Stapel und wurde 1958 verschrottet.

Weblinks 

Sturdy